Die Schachbundesliga 2015/16 war die höchste Spielklasse der Schweizerischen Gruppenmeisterschaft (SGM) im Schach. Meister wurde der Vorjahresaufsteiger SC Gonzen, während sich die SG Winterthur, die nach dem Zusammenschluss mit dem Titelverteidiger ASK Winterthur dessen Startplatz übernahm, mit dem dritten Platz begnügen musste. In die 2. Bundesliga stieg der SC Bodan ab. Zu den gemeldeten Mannschaftskadern der teilnehmenden Vereine siehe Mannschaftskader der schweizerischen 1. Bundesliga im Schach 2015/16.

Termine und Austragungsorte 

Die Wettkämpfe fanden statt am 21. November, 5. Dezember 2015, 9. und 23. Januar, 6. Februar (ein Wettkampf wurde auf den 13. Februar verlegt), 5. März und 2. April 2016. Die letzte Runde wurde zentral in Genolier ausgerichtet, die übrigen fanden dezentral bei den beteiligten Vereinen statt.

Endtabelle 

Anmerkung: Wegen einer fehlerhaften Aufstellung wurden Nyon die zwei Mannschaftspunkte für den 4,5:3,5-Sieg gegen Bodan aberkannt. Da jedoch der zu tief eingesetzte Spieler seine Partie verlor, wurden Bodan keine Punkte gutgeschrieben, so dass der Wettkampf mit 0:0 Mannschaftspunkten gewertet wurde.

Entscheidungen

Kreuztabelle

Aufstiegsspiel zur 1. Bundesliga 

Für das am 30. April 2016 in Zürich ausgetragene Aufstiegsspiel qualifizierten sich mit Echiquier Bruntrutain Porrentruy und der Schachgesellschaft Zürich die Sieger der beiden Zweitligastaffeln. Porrentruy gewann deutlich mit 6:2 und stieg damit in die 1. Bundesliga auf.

Die Meistermannschaft

Weblinks 
 Ergebnisse beim Schweizerischen Schachbund

Einzelnachweise 

Schachbundesliga (Schweiz)
Sportveranstaltung in der Schweiz
Schachveranstaltung 2015
Schachveranstaltung 2016